Die Barclays Dubai Tennis Championships 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 28. Februar 2009 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Delray Beach die Delray Beach International Tennis Championships sowie in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel gespielt. Letzteres zählte genau wie die Dubai Duty Free Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Delray Beach International Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten.

Sieger der vorherigen Ausgabe des Turniers war Andy Roddick, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im diesjährigen Einzelfinale besiegte Novak Đoković den Russen Michail Juschny in drei Sätzen mit 7:5, 5:7 und 6:3. Dies war bereits der zwölfte Karrieretitel von Đoković auf der ATP Tour. Im Doppel waren Mahesh Bhupathi und Mark Knowles die Titelverteidiger, sie schieden in diesem Jahr bereits im Viertelfinale aus. Im Finale gewannen Rik De Voest und Dmitri Tursunow gegen Martin Damm und Robert Lindstedt mit 4:6, 6:3, [10:5].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.619.500 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.233.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 21. bis 22. Februar 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 29 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Dubai